Leela steht für:
 Leela (Software), Computerprogramm für das asiatische Brettspiel Go

Träger des Familiennamens:
 Chindodi Leela (1937–2010), indische Schauspielerin und Politikerin
 P. Leela (1932/34–2005), indische Sängerin

Trägerinnen des Vornamens:
 Leela Chitnis (1909–2003), indische Schauspielerin
 Leela James (* 1983), US-amerikanische Sängerin
 Leela Majumdar (1908–2007), indische Schriftstellerin
 Leela, Figur aus der Zeichentrickserie Futurama, siehe Figuren aus Futurama #Turanga Leela

Siehe auch:
 Lila (Begriffsklärung)